Sankt-Marien-Magdalenen kan syfta på följande platser:

Estland 

 Maarja (ort i Estland), Jõgeva län, Tabivere vald, 
 Koeru, ort, Järva län, Koeru vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar